Coatesville (Pensilvânia)
 Coatesville (Indiana) 

Desambiguações de topônimos